Markelow oder Markelov ist der Familienname folgender Personen:

 Artjom Walerjewitsch Markelow (* 1994), russischer Automobilrennfahrer
 Ivan Markelov (* 1993), usbekischer Diskuswerfer
 Jehor Markelow (* 1988), ukrainischer E-Sportler
 Leonid Igorewitsch Markelow (* 1963), russischer Politiker, Präsident der Teilrepublik Mari El
 Stanislaw Jurjewitsch Markelow (1974–2009), russischer Jurist
 Wiktor Fjodorowitsch Markelow (* 1944), russischer Ringer